Do You Know может означать:

Песни 
 «Do You Know (What It Takes)» — песня шведской певицы Робин из её дебютного альбома Robyn Is Here (1995).
 «Do You Know? (The Ping Pong Song)» — песня Энрике Иглесиаса из его девятого альбома Insomniac (2007).

Альбомы 
 Do You Know (2004) — второй студийный альбом Мишель Уильямс.
 Do You Know (2008) — шестой студийный альбом Джессики Симпсон.
 «Do You Know» — одноимённая песня из альбома при участии Долли Партон.